Всероссийское соревнование по футболу среди женских команд высшего дивизиона прошло в 2013 году с 10 августа по 18 ноября. Турнир проводился в усечённом формате в течение половины сезона, в связи с возвращением на систему «весна-осень».

В соревнованиях приняли участие 8 команд, состав участников не изменился по сравнению с сезоном 2012/13. Победителем турнира, в 3-й раз в истории и после 13-летнего перерыва стал клуб «Рязань-ВДВ», второе место заняла «Звезда-2005», бронзовым призёром стал «Зоркий».

Соревнования в первой лиге в 2013 году проходили в течение всего календарного года, начиная с мая, так как низшие дивизионы ранее на систему «осень-весна» не переводились.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Ссылки 
 Результаты на сайте womenfootball.ru
 Результаты на сайте rsssf.com